prędkościomierz (lotnictwo)
 prędkościomierz (motoryzacja)